Мартіна Хінгіс була чинною чемпіонкою, і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши Кончіту Мартінес з рахунком 6–3, 6–3.

Це був перший турнір Великого шолома, у якому в основній сітці взяла участь Серена Вільямс. У другому колі вона зіграла зі своєю старшою сестрою Вінус і зазнала від неї поразки.

Сіяні гравчині

Кваліфікація

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
 

Жінки, одиночний розряд
1998 в австралійському спорті